Теколоте има више значења:

 Теколоте (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Теколоте (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Теколоте, Асерадеро (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Теколоте (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику